Esta página reúne as composições políticas das autarquias locais em Portugal, mais propriamente os municípios e as freguesias. A última grande mudança nas composições autárquicas deu-se aquando as eleições autárquicas de 26 de setembro de 2021, mas as mudanças na representação partidária surgem frequentemente devido a demissões, mortes ou mudanças de afiliação.

Municípios

Câmaras Municipais

Assembleias Municipais

Ligações externas 
 Resultados oficiais

Referências 

Administração local de Portugal

Listas de política de Portugal
Municípios de Portugal
Freguesias de Portugal